Тразарих ( или ; VI век) — арианский епископ Сирмия, в 560-х годах окормлявший гепидов.

Биография 
Единственный раннесредневековый исторический источник, упоминающий о Тразарихе — «Хроника» Иоанна Бикларийского. Значительно больше источников сообщают о событиях, в которых Тразарих мог участвовать.

Согласно этим источникам, Тразарих в середине 560-х годов был арианским епископом, резиденция которого находилась в городе Сирмий, столице . Неизвестно точно, какая территория находилась под церковной юрисдикцией Тразариха. Нет сомнения только в том, что он окормлял жителей Сирмия, включая и членов королевской семьи.

Когда в 567 году гепиды потерпели поражение в войне с лангобардами и аварами, их королевство в Паннонии прекратило своё существование. Часть гепидов примкнула к лангобардам, а часть отдалась под защиту византийцев. Среди этих перебежчиков наиболее знатными средневековые источники называют Усдибада, Рептилу, племянника последнего короля гепидов Кунимунда, и епископа Тразариха. Вместе с собой Тразарих и Рептила привезли в Константинополь казну гепидских монархов. В хронике Иоанна Бикларийского прибытие Тразариха и Рептилы ко двору византийского императора Юстина II датировано 572 годом. Однако, скорее всего, это произошло ещё в 567 году, до осады аварами Сирмия.

О дальнейшей судьбе Тразариха сведений не сохранилось. Вероятно, вскоре после его отъезда из Сирмия здесь новыми византийскими властями была ликвидирована арианская церковная иерархия, и уже в 568 году епископом города был христианин-никеец.

Примечания 

Гепиды
Ариане
Епископы Сирмия
Епископы VI века